Michael Binz ist der Name folgender Personen:

* Michael Binz (Politiker) (1791–1878), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Baden
 Michael Binz (Filmemacher) (* 1987), deutscher Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor